«Мальтийский еврей» () — трагедия английского драматурга Кристофера Марло, написанная в 1589 году.

Сюжет 
Главный герой пьесы — ростовщик-еврей Варрава, который поглощён жаждой наживы и не знает жалости: ради своего богатства он готов даже погубить единственную дочь. Видя, что люди, наделённые властью, претендуют на его деньги, Варрава решает этих людей уничтожить. Он начинает поддерживать турок против мальтийских рыцарей, рассчитывая, что те и другие перебьют друг друга. В итоге он сам погибает.

Примечания 

Пьесы Кристофера Марло
Пьесы 1580-х годов